Tyrolt ist der Familienname folgender Personen:

 Ernestine Tyrolt (1850–1930), deutsche Theaterschauspielerin, siehe Ernestine Wiehler
 Rudolf Tyrolt (1848–1929), österreichischer Schauspieler und Schriftsteller